Römpp bezeichnet:
 Römpp Lexikon Chemie, ein Chemie-Lexikon

Römpp ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Römpp (* 1950), deutscher Philosoph
 Hermann Römpp (1901–1964), deutscher Chemiker und wissenschaftlicher Autor